L'édition 2013 du tournoi de tennis de Bâle se déroule du 21 au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 500 Series. Juan Martín del Potro remporte l'épreuve en simple, Treat Conrad Huey et Dominic Inglot celle en double.

Lauréats 
Juan Martín del Potro remporte son  en simple en battant en finale Roger Federer pour un remake de la finale de l'édition précédente. Il s'agit de son  et de son  sur dur. C'est la  qu'il s'impose à Bâle, il soulève ainsi son  de la saison.

En double, Treat Conrad Huey et Dominic Inglot remportent leur deuxième titre ensemble en battant en finale Julian Knowle et Oliver Marach. Il s'agit également du  pour chacun.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bâle
 Saison 2013 de l'ATP
 Tournois ATP 500

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Bâle
ATP 2013
Sport en Suisse en 2013
Tennis en octobre 2013